berglangsprietplatbek
 brede langsprietplatbek
 gewone langsprietplatbek
 grote langsprietplatbek
 knobbellangsprietplatbek
 Limburgse langsprietplatbek